Adolescentie, de overgang in de ontwikkeling tussen de jeugd en volledige volwassenheid
The Adolescents, Amerikaanse punkrockband. For the song by Incubus, see Adolescents (song).
Adolescence (film), Franse documentaire uit 1966
Adolescence (Salvador Dalí), schilderij uit 1941 van de Spaanse kunstschilder Salvador Dalí.